Fritzsch ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Familienname Fritzsch (auch Fritsche, Fritsch, Fritzsche), vor allem gefunden in Thüringen, dem südlichen Sachsen-Anhalt, Sachsen und Schlesien sowie im alemannischen Raum, ist in einer dialektbezogenen Herleitung von Fritz bzw. Fritze eine Kurzform zu Friedrich, also ein Patronym.

Namensträger 
 Angela Fritzsch (* 1961), deutsche Fernsehmoderatorin
 Arnold Fritzsch (* 1951), deutscher Komponist, Sänger und Texter
 Bernd Fritzsch (* 1948), deutscher Biologe und Neurowissenschaftler
 Christian Fritzsch (1695–1769), deutscher Kupferstecher
 Christian Friedrich Fritzsch (um 1719–vor 1774), deutscher Kupferstecher
 Claudius Ditlev Fritzsch (1765–1841), deutsch-dänischer Maler
 Ernst Wilhelm Fritzsch (1840–1902), deutscher Musiker, Musikverleger und Redakteur 
 Georg Fritzsch (* 1963), deutscher Musiker und Dirigent
 Harald Fritzsch (1943–2022), deutscher Physiker
 Johann Christian Gottfried Fritzsch (um 1720–1802), deutscher Kupferstecher
 Johannes Fritzsch (* 1960), deutscher Dirigent
 Karl Fritzsch (1903–1945), deutscher SS-Hauptsturmführer
 Karl-Ewald Fritzsch (1894–1974), deutscher Volkskundler und Pädagoge
 Martin Fritzsch (* 1921), deutscher Fußballspieler
 Ottilie Fritzsch, Ehename von Ottilie Genée, (1834–1911), deutsche Theaterschauspielerin und Opernsängerin (Sopran)
 Roland Fritzsch (1929–2012), deutscher Forstwissenschaftler
 Ronald Fritzsch (1951–2022), deutscher Terrorist der Bewegung 2. Juni
 Sebastian Fritzsch (* 1977), deutscher Fotograf, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Thomas Fritzsch (* 1961), deutscher Gambist
 Walter Fritzsch (1920–1997), deutscher Fußballspieler und -trainer

Siehe auch 
 Frič
 Fritch
 Fritsch
 Fritzsche

Einzelnachweise 

Familienname
Deutscher Personenname
Patronym